McLain ist der Name folgender geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 McLain (Mississippi), Ort im Greene County
 McLain State Park, Michigan

McLain ist der Familienname folgender Personen:
 Denny McLain (* 1944), US-amerikanischer Baseballspieler
 Ellen McLain (* 1952), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Erica McLain (* 1986), US-amerikanische Leichtathletin
 Frank A. McLain (1852–1920), US-amerikanischer Politiker
 Paula McLain (* 1965), US-amerikanische Schriftstellerin
 Raymond S. McLain (1894–1957), US-amerikanischer General

Siehe auch:
 MacLaine
 MacLane
 MacLean
 McClain
 McLean